Lana – fibra naturale
 Lana – nome proprio di persona femminile
 Lana – personaggio dei fumetti DC Comics

Geografia
 Lana – comune italiano della provincia di Bolzano
 Lana – comune spagnolo della Navarra
 Lana – fiume dell'Albania

Persone 
 Anna Lana – doppiatrice italiana
 Francesco Lana – matematico e naturalista italiano
 Giancarlo Lana – ex arbitro di calcio italiano
 Giorgio Lana – militare e architetto italiano
 Italo Lana – filologo classico italiano
 Lodovico Lana – pittore italiano
 Loriana Lana – scrittrice e paroliere italiana
 Enrico Lana – ex cestista italiano
 Pietro Lana – calciatore italiano
 Lana – modella e wrestler statunitense